Морогороможе да се отнася за:
 Морогоро – град в Танзания
 Морогоро – регион в Централна Танзания
 Морогоро – река в Танзания